SM-liiga 1997/1998 byla 23. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým IFK Helsinky.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Jokerit Helsinky - Tappara Tampere 3:1 (6:3, 5:7, 3:1, 4:0)
 TPS Turku - Espoo Blues 1:3 (5:1, 0:6, 1:4, 1:2)
 IFK Helsinky - Ässät Pori 3:0 (5:4, 8:2, 6:3)
 Ilves Tampere - SaiPa Lappeenranta 3:0 (10:2, 1:0, 5:1)

Semifinále 
 IFK Helsinky - Espoo Blues 3:0 (3:0, 7:3, 6:0)
 Ilves Tampere - Jokerit Helsinky 3:0 (4:3, 4:2, 3:2)

O 3. místo 
 Jokerit Helsinky - Espoo Blues 8:0 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 IFK Helsinky - Ilves Tampere 3:0 (2:0, 7:1, 2:1 P)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1997
Lední hokej v roce 1998
Sport ve Finsku v roce 1997
Sport ve Finsku v roce 1998